Tiersot ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Tiersot (1822–1883), französischer Arzt, Politiker und Freizeitmusiker
 Julien Tiersot (1857–1936), französischer Musikwissenschaftler und Komponist